Die Primeira Divisão 1996/97 war die 63. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. August 1996 und endete am 15. Juni 1997.

FC Porto wurde zum dritten Mal in Folge portugiesischer Meister. Es war insgesamt der 16. Meistertitel für Porto.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1996-97 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1996/97